Kanunnikenhuis
Kanunnikenhuizen (Borgloon)
Kanunnikenhuizen (Tongeren)